Haakon Jarl bezeichnet:

 Haakon Jarl (Schiff), ein norwegisches Passagierschiff

Siehe auch:
 Håkon Jarl (Håkon Sigurdsson; 935–995), Ladejarl der Wikinger